Le HMS Sheldrake peut faire référence à l'un des nombreux navires de la Royal Navy:
 Le HMS Sheldrake (1806) était un brick-sloop de classe Seagull lancé en 1806 et vendu en 1817.
 Le HMS Sheldrake (1825) était un brig-sloop de classe Cherokee lancé en 1825 et vendu en 1855.
 Le HMS Sheldrake (1855) était une canonnière de la classe Albacore construite par W & H Pitcher à Northfleet et lancée en 1855 et vendue en 1865 à Montevideo. En 1861, elle a été déployée dans le sud de l'Atlantique pendant la crise de Christie avec le Brésil.
 Le HMS Sheldrake (1889) était un canot torpilleur de classe Sharpshooter lancé en 1889 et vendu pour être brisé en 1907.
 Le HMS Sheldrake (1911) était un destroyer de classe Acorn lancé en 1911 et vendu pour avoir été détruit en 1921.
 Le HMS Sheldrake (L06) était un sloop de classe Kingfisher lancé en 1937 et vendu en 1946.